Die 218. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  218. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  218. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  218. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei der 9. Armee (Rote Armee) 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern